Don S Music Entertainment est un label de musique spécialisé dans la musique antillaise.

Artistes

 Admiral T
 Dominik Coco
 Lieutenant 
 Ludy
 Mali
 Methi'S
 Paille
 Saël
 Saïk
 Kalash

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de labels de reggae dancehall

Lien externe 
 

Label de world music